Цей список є частиною списку лускокрилих Японії. Сюди віднесено види молей з надродин Micropterigoidea, Nepticuloidea, Adeloidea, Tischerioidea, Tineoidea, Gracillarioidea та Yponomeutoidea, що трапляються на території Японії.

Acrolepiidae 
 Digitivalva artemisiella Moriuti, 1972
 Digitivalva hemiglypha Diakonoff & Arita, 1976
 Digitivalva sibirica Toll, 1958
 Digitivalvopsis paradoxa (Moriuti, 1982)
 Acrolepiopsis clavivalvatella Moriuti, 1972
 Acrolepiopsis delta (Moriuti, 1961)
 Acrolepiopsis issikiella (Moriuti, 1961)
 Acrolepiopsis japonica Gaedike, 1982
 Acrolepiopsis nagaimo Yasuda, 2000
 Acrolepiopsis orchidophaga Moriuti, 1982
 Acrolepiopsis persimilis Moriuti, 1974
 Acrolepiopsis peterseni Gaedike
 Acrolepiopsis postomacula (Matsumura, 1931)
 Acrolepiopsis sapporensis (Matsumura, 1931)
 Acrolepiopsis suzukiella (Matsumura, 1931)

Молі довговусі (Adelidae) 

 Adela luminaris Hirowatari, 1997
 Adela luteocilis Hirowatari, 1997
 Adela praepilosa Hirowatari, 1997
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora ahenea Stringer, 1930
 Nemophora albiantennella Issiki, 1930
 Nemophora amatella (Staudinger, 1892)
 Nemophora askoldella (Millière, 1879)
 Nemophora aurifera (Butler, 1881)
 Nemophora bifasciatella Issiki, 1930
 Nemophora japonica Stringer, 1930
 Nemophora karafutonis karafutonis (Matsumura, 1932)
 Nemophora karafutonis moriokensis (Okano, 1957)
 Nemophora lapikella Kozlov, 1997
 Nemophora magnifica Kozlov, 1997
 Nemophora marisella Kozlov & Hirowatari, 1997
 Nemophora ochsenheimerella (Hübner, [1813])
 Nemophora optima (Butler, 1878)
 Nemophora paradisea (Butler, 1881)
 Nemophora polychorda (Meyrick, 1914)
 Nemophora pruinosa Hirowatari, 2005
 Nemophora raddei (Rebel, 1901)
 Nemophora rubrofascia (Christoph, 1882)
 Nemophora smaragdaspis (Meyrick, 1924)
 Nemophora staudingerella (Christoph, 1881)
 Nemophora stellata Hirowatari, 1995
 Nemophora sylvatica Hirowatari, 1995
 Nemophora takamukuella (Matsumura, 1932)
 Nemophora tenuifasciata Hirowatari, 2005
 Nemophora trimetrella Stringer, 1930
 Nemophora umbripennis Stringer, 1930
 Nemophora wakayamensis (Matsumura, 1931)
 Nematopogon distinctus Yasuda, 1957
 Nematopogon dorsigutellus (Erschoff, 1877)
 Nematopogon robertellus (Clerck, 1759)

Amphitheridae 
 Roeslerstammia erxlebella bella Moriuti, 1982
 Roeslerstammia pronubella nitidella Moriuti, 1972
 Telethera blepharacma Meyrick, 1913
 Agriothera elaeocarpophaga Moriuti, 1978

Bedelliidae 

 Bedellia ipomoella Kuroko, 1982
 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Кривовусі крихітки-молі (Bucculatricidae) 

 Bucculatrix altera Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix armata Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839) 
 Bucculatrix citima Seksjaeva, 1992
 Bucculatrix comporabile Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix exedra Meyrick, 1915
 Bucculatrix firmianella Kuroko, 1982
 Bucculatrix hamaboella  Kobayashi, Hirowatari & Kuroko, 2009
 Bucculatrix kogii Kobayashi, Hirowatari & Kuroko, 2010
 Bucculatrix laciniatella Benander, 1931
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix muraseae Kobayashi, Hirowatari & Kuroko, 2010
 Bucculatrix notella Seksjaeva, 1996
 Bucculatrix nota Seksjaeva, 1989
 Bucculatrix pyrivorella Kuroko, 1964
 Bucculatrix serratella Kobayashi, Hirowatari & Kuroko, 2010
 Bucculatrix sinevi Seksjaeva, 1988
 Bucculatrix splendida Seksjaeva, 1992
 Bucculatrix thoracella  (Thunberg, 1794) 
 Bucculatrix tsurubamella Kobayashi, Hirowatari & Kuroko, 2010
 Bucculatrix univoca Meyrick, 1918

Беззубі первинні молі (Eriocraniidae) 

 Eriocrania komaii Mizukawa, Hirowatari & Hashimoto, 2006
 Eriocrania sakhalinella Kozlov, 1983
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Issikiocrania japonicella Moriuti, 1982

Heliodinidae 
 Corsocasis coronias Meyrick, 1912
 Epicroesa chromatorhoea Diakonoff & Arita, 1979

Молі-блищанки (Heliozelidae) 
 Tyriozela porphyrogona Meyrick, 1931
 Heliozela angulata Lee, Hirowatari & Kuroko, 2006
 Heliozela biprominens Lee, Hirowatari & Kuroko, 2006
 Heliozela brevitalea Lee, Hirowatari & Kuroko, 2006
 Heliozela castaneella Kuroko, 1982
 Heliozela glabrata Lee, Hirowatari & Kuroko, 2006
 Heliozela limbata Lee, Hirowatari & Kuroko, 2006
 Heliozela subpurpurea Meyrick, 1934
 Antispila ampelopsia Kuroko, 1961
 Antispila cleyerella Lee, 2006
 Antispila corniella Kuroko, 1961
 Antispila distyliella Lee, Hirowatari & Kuroko, 2006
 Antispila hikosana Kuroko, 1961
 Antispila hydrangifoliella Kuroko, 1961
 Antispila inouei Kuroko, 1987
 Antispila iviella Kuroko, 1961
 Antispila orbiculella Kuroko, 1961
 Antispila purplella Kuroko, 1961
 Antispila tateshinensis Kuroko, 1987
 Antispila uenoi Kuroko, 1987

Тонкопряди (Hepialidae) 
 Gazoryctra chishimana (Matsumura, 1931)
 Gazoryctra macilentus spinifera Tshistjakov, 1997
 Palpifer sexnotatus niphonicus (Butler, 1879)
 Pharmacis fusconebulosa askoldensis (Staudinger, 1887)
 Thitarodes nipponensis Ueda, 1996
 Thitarodes variabilis (Bremer, 1861)
 Phymatopus japonicus Inoue, 1982
 Endoclita excrescens (Butler, 1877)
 Endoclita sinensis (Moore, 1877)

Galacticidae 
 Homadaula anisocentra Meyrick, 1922

Глифіптеригіди (Glyphipterigidae) 
 Glyphipterix alpha Moriuti & Saito, 1964
 Glyphipterix basifasciata Issiki, 1930
 Glyphipterix beta Moriuti & Saito, 1964
 Glyphipterix delta Moriuti & Saito, 1964
 Glyphipterix ditiorana (Walker, 1863)
 Glyphipterix euleucotoma Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix forsterella nivicaput Arita, 1987
 Glyphipterix funditrix Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix gamma Moriuti & Saito, 1964
 Glyphipterix gaudialis Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix gemmula Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix imparfasciata Arita, 1979
 Glyphipterix japonicella Zeller, 1877
 Glyphipterix luteomaculata Arita, 1979
 Glyphipterix melania Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix mikadonis Arita & Owada, 2006
 Glyphipterix nigromarginata Issiki, 1930
 Glyphipterix okui Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix regula Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix scleriae Arita, 1987
 Glyphipterix semiflavana Issiki, 1930
 Glyphipterix trigonodes Arita, 1979
 Lepidotarphius perornatellus (Walker, 1864)
 Carmentina molybdotoma (Diakonoff & Arita, 1979)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Parornix alni Kumata, 1965
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix minor Kumata, 1965
 Parornix multimaculata (Matsumura, 1931)
 Macarostola japonica Kumata, 1977
 Gracillaria albicapitata Issiki, 1930
 Gracillaria arsenievi (Ermolaev, 1977)
 Gracillaria japonica Kumata, 1982
 Gracillaria ussuriella (Ermolaev, 1977)
 Caloptilia acericola Kumata, 1966
 Caloptilia aceris Kumata, 1966
 Caloptilia alni Kumata, 1966
 Caloptilia ariana (Meyrick, 1914)
 Caloptilia aurifasciata Kumata, 1982
 Caloptilia azaleella (Brants, 1913)
 Caloptilia betulicola (Hering, 1928)
 Caloptilia bipunctata Kumata, 1982
 Caloptilia callicarpae Kumata, 1982
 Caloptilia camphorae Kumata, 1982
 Caloptilia cecidophora Kumata, 1966
 Caloptilia celtidis Kumata, 1982
 Caloptilia chrysolampra (Meyrick, 1938)
 Caloptilia crinotibialis Kumata, 1982
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, [1796])
 Caloptilia geminata Kumata, 1966
 Caloptilia gloriosa Kumata, 1966
 Caloptilia heringi Kumata, 1966
 Caloptilia hidakensis Kumata, 1966
 Caloptilia illicii Kumata, 1966
 Caloptilia isochrysa (Meyrick, 1908)
 Caloptilia issikii Kumata, 1982
 Caloptilia kadsurae Kumata, 1966
 Caloptilia kisoensis Kumata, 1982
 Caloptilia kurokoi Kumata, 1966
 Caloptilia leucothoes Kumata, 1982
 Caloptilia magnifica moriokensis Kumata, 1982
 Caloptilia magnoliae Kumata, 1966
 Caloptilia mandchurica (Christoph, 1882)
 Caloptilia matsumurai Kumata, 1982
 Caloptilia monticola Kumata, 1966
 Caloptilia protiella (Deventer, 1904)
 Caloptilia pulverea Kumata, 1966
 Caloptilia pyrrhaspis (Meyrick, 1931)
 Caloptilia recitata (Meyrick, 1918)
 Caloptilia rhois Kumata, 1982
 Caloptilia ryukyuensis Kumata, 1966
 Caloptilia sapiivora Kumata, 1982
 Caloptilia sapporella (Matsumura, 1931)
 Caloptilia schisandrae Kumata, 1966
 Caloptilia semifasciella Kumata, 1966
 Caloptilia soyella (Deventer, 1904)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia syrphetias (Meyrick, 1907)
 Caloptilia theivora (Walsingham, 1893)
 Caloptilia ulmi Kumata, 1982
 Caloptilia wakayamensis Kumata, 1966
 Caloptilia yasudai Kumata, 1982
 Caloptilia zachrysa (Meyrick, 1937)
 Povolnya obliquatella (Matsumura, 1931)
 Povolnya querci (Kumata, 1982)
 Calybites phasianipennella (Hübner, [1813])
 Calybites trimaculata Kumata, 1982
 Eucalybites aureola Kumata, 1982
 Conopomorpha litchiella Bradley, 1986
 Conopomorpha sinensis Bradley, 1986
 Aristaea bathracma (Meyrick, 1912)
 Aristaea issikii Kumata, 1977
 Aristaea pavoniella (Zeller, 1847)
 Systoloneura geometropis (Meyrick, 1936)
 Diphtheroptila scriptulata (Meyrick, 1916)
 Stomphastis labyrinthica (Meyrick, 1916)
 Liocrobyla brachybotrys Kuroko, 1960
 Liocrobyla desmodiella Kuroko, 1982
 Liocrobyla kumatai Kuroko, 1982
 Liocrobyla lobata Kuroko, 1960
 Cuphodes diospyrosella (Issiki, 1957)
 Cuphodes wisteriella Kuroko, 1982
 Callicercops iridocrossa (Meyrick, 1938)
 Cryptolectica chrysalis Kumata & Ermolaev, 1988
 Cryptolectica ensiformis (Yuan, 1986)
 Cryptolectica pasaniae Kumata & Kuroko, 1988
 Eteoryctis deversa (Meyrick, 1922)
 Eteoryctis picrasmae Kumata & Kuroko, 1988
 Psydrocercops wisteriae (Kuroko, 1982)
 Acrocercops albofasciella Yazaki, 1926
 Acrocercops distylii Kumata & Kuroko, 1988
 Acrocercops mantica Meyrick, 1908
 Acrocercops melanoplecta Meyrick, 1908
 Acrocercops querci Kumata & Kuroko, 1988
 Acrocercops transecta Meyrick, 1931
 Acrocercops unistriata Yuan, 1986
 Acrocercops vallata Kumata & Kuroko, 1988
 Artifodina japonica Kumata, 1985
 Dialectica geometra (Meyrick, 1916)
 Dialectica japonica Kumata & Kuroko, 1988
 Deoptilia heptadeta (Meyrick, 1936)
 Gibbovalva civica (Meyrick, 1914)
 Gibbovalva kobusi Kumata & Kuroko, 1988
 Gibbovalva magnoliae Kumata & Kuroko, 1988
 Gibbovalva quadrifasciata (Stainton, 1863)
 Gibbovalva tricuneatella (Meyrick, 1880)
 Gibbovalva urbana (Meyrick, 1908)
 Melanocercops ficuvorella (Yazaki, 1926)
 Melanocercops phractopa (Meyrick, 1918)
 Phodoryctis caerulea (Meyrick, 1920)
 Phodoryctis stephaniae Kumata & Kuroko, 1988
 Borboryctis euryae Kumata & Kuroko, 1988
 Borboryctis triplaca (Meyrick, 1908)
 Leucospilapteryx anaphalidis Kumata, 1965
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Chrysocercops castanopsidis Kumata & Kuroko, 1988
 Telamoptilia cathedraea (Meyrick, 1908)
 Telamoptilia hemistacta (Meyrick, 1924)
 Telamoptilia prosacta (Meyrick, 1918)
 Telamoptilia tiliae Kumata & Ermolaev, 1988
 Spulerina astaurota (Meyrick, 1922)
 Spulerina castaneae Kumata & Kuroko, 1988
 Spulerina corticicola Kumata, 1964
 Spulerina dissotoma (Meyrick, 1931)
 Spulerina parthenocissi Kumata & Kuroko, 1988
 Spulerina virgulata Kumata & Kuroko, 1988
 Dendrorycter marmaroides Kumata, 1978
 Ketapangia leucochorda (Meyrick, 1908)
 Ketapangia regulifera (Meyrick, 1933)
 Chrysaster hagicola Kumata, 1961
 Neolithocolletis hikomonticola Kumata, 1963
 Hyloconis desmodii Kumata, 1963
 Hyloconis lespedezae Kumata, 1963
 Hyloconis puerariae Kumata, 1963
 Hyloconis wisteriae Kumata, 1963
 Cameraria acericola Kumata, 1963
 Cameraria hikosanensis Kumata, 1963
 Cameraria niphonica Kumata, 1963
 Phyllonorycter acutissimae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter aino (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter bicinctella (Matsumura, 1931)
 Phyllonorycter bifurcata (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter carpini (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter celtidis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter cretata (Kumata, 1957)
 Phyllonorycter dakekanbae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ermani (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter fagifolia (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter gigas (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ginnalae (Ermolaev, 1981)
 Phyllonorycter hancola (Kumata, 1958)
 Phyllonorycter hikosana (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter japonica (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter jezoniella (Matsumura, 1931)
 Phyllonorycter jozanae (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter juglandis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter kamijoi (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter kisoensis Kumata & Park, 1978
 Phyllonorycter kurokoi (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter laciniatae (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter leucocorona (Kumata, 1957)
 Phyllonorycter longispinata (Kumata, 1958)
 Phyllonorycter lonicerae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter lyoniae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter maculata (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter matsudai Kumata, 1986
 Phyllonorycter melacoronis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter mongolicae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter nigristella (Kumata, 1957)
 Phyllonorycter nipponicella (Issiki, 1930)
 Phyllonorycter orientalis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ostryae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter persimilis Fujihara, Sato & Kumata, 2000
 Phyllonorycter pseudolautella (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pterocaryae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pulchra (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pygmaea (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ringoniella (Matsumura, 1931)
 Phyllonorycter rostrispinosa (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter similis Kumata, 1982
 Phyllonorycter sorbicola (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter spinolella (Duponchel, 1838)
 Phyllonorycter stephanandrae (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter strigulatella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter styracis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter takagii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter tenebriosa (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter tritorrhecta (Meyrick, 1935)
 Phyllonorycter turugisana (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter uchidai (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ulmi (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter ulmiforiella (Hübner, [1817])
 Phyllonorycter viburni (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter viciae (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter watanabei (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter yakusimensis (Kumata, 1967)
 Phyllonorycter zelkovae (Kumata, 1963)
 Porphyrosela alternata Kumata, 1993
 Porphyrosela dorinda (Meyrick, 1912)
 Eumetriochroa araliella Kobayashi, Huang & Hirowatari, 2013
 Eumetriochroa hederae Kumata, 1998
 Eumetriochroa hiranoi Kumata, 1998
 Eumetriochroa kalopanacis Kumata, 1998
 Eumetriochroa miyatai Kumata, 1998
 Metriochroa fraxinella Kumata, 1998
 Metriochroa syringae Kumata, 1998
 Corythoxestis sunosei (Kumata, 1998)
 Corythoxestis tricalysiella Kobayashi, Huang & Hirowatari, 2013
 Corythoxestis yaeyamensis (Kumata, 1998)
 Guttigera schefflerella Kobayashi, Huang & Hirowatari, 2013
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
 Phyllocnistis cornella Ermolaev, 1987
 Phyllocnistis hyperbolacma (Meyrick, 1931)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis selenopa Meyrick, 1915
 Phyllocnistis toparcha Meyrick, 1918
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)

Мінно-чохликові молі (Incurvariidae) 
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)
 Vespina nielseni Kozlov, 1987
 Procacitas orientella (Kozlov, 1987)
 Alloclemensia maculata Nielsen, 1981
 Alloclemensia unifasciata Nielsen, 1981
 Excurvaria praelatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Paraclemensia caerulea (Issiki, 1957)
 Paraclemensia cyanea Nielsen, 1982
 Paraclemensia incerta (Christoph, 1882)
 Paraclemensia monospina Nielsen, 1982
 Paraclemensia oligospina Nielsen, 1982
 Paraclemensia viridis Nielsen, 1982
 Incurvaria alniella (Issiki, 1957)
 Incurvaria takeuchii Issiki, 1957
 Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)

Молі-крихітки (Lyonetiidae) 

 Lyonetia anthemopa Meyrick, 1936
 Lyonetia bakuchia Kuroko, 1964
 Lyonetia boehmeriella Kuroko, 1964
 Lyonetia castaneella Kuroko, 1964
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia euryella Kuroko, 1964
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia meridiana Kuroko, 1982
 Lyonetia myricella Kuroko, 1964
 Lyonetia prunifoliella malinella (Matsumura, 1910)
 Lyonetia yasudai Kuroko, 1964
 Microthauma glycinella Kuroko, 1964
 Microthauma lespedezella Seksjaeva, 1990
 Proleucoptera celastrella Kuroko, 1964
 Proleucoptera oxyphyllella Kuroko, 1964
 Proleucoptera smilactis Kuroko, 1964
 Paraleucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Leucoptera ermolaevi Seksjaeva, 1990
 Leucoptera puerariella Kuroko, 1964

Молі зубаті (Micropterigidae) 
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Paramartyria immaculatella Issiki, 1931
 Paramartyria semifasciella Issiki, 1931
 Issikiomartyria akemiae Hashimoto, 2006
 Issikiomartyria bisegmentata Hashimoto, 2006
 Issikiomartyria distincta Hashimoto, 2006
 Issikiomartyria nudata (Issiki, 1953)
 Issikiomartyria plicata Hashimoto, 2006
 Kurokopteryx dolichocerata Hashimoto, 2006
 Neomicropteryx bifurca Issiki, 1953
 Neomicropteryx cornuta Issiki, 1953
 Neomicropteryx elongata Issiki, 1953
 Neomicropteryx kazusana Hashimoto, 1992
 Neomicropteryx kiwana Hashimoto, 2006
 Neomicropteryx matsumurana Issiki, 1931
 Neomicropteryx nipponensis Issiki, 1931
 Neomicropteryx redacta Hashimoto, 2006

Молі-малюки (Nepticulidae) 

 Trifurcula oishiella Matsumura, 1931
 Stigmella acrochaetia Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella aladina Puplesis, 1984
 Stigmella alaurulenta Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella alikurokoi Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella boehmeriae Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella caesurifasciella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella castanopsiella (Kuroko, 1978)
 Stigmella cathepostis Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella chaenomelae Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella chrysopterella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella clisiotophora Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella conchyliata Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella dentatae Puplesis, 1984
 Stigmella egonokii Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella fumida Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella gimmonella (Matsumura, 1931)
 Stigmella hisaii Kuroko, 2004
 Stigmella honshui Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella ichigoiella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella kurilensis Puplesis, 1987
 Stigmella kurokoi Puplesis, 1984
 Stigmella kurotsubarai Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella nakamurai Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella nireae Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella oa Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella omelkoi Puplesis, 1984
 Stigmella oplismeniella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella orientalis Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella populnea Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella sesplicata Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella sorbivora Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella spiculifera Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella titivillitia Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella tranocrossa Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella trifasciata (Matsumura, 1931)
 Stigmella ultima Puplesis, 1984
 Stigmella vittata Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella zelkoviella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella zumii Kemperman & Wilkinson, 1985
 Bohemannia manschurella Puplesis, 1984
 Bohemannia nubila Puplesis, 1985
 Ectoedemia admiranda Puplesis, 1984
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia arisi Puplesis, 1984
 Ectoedemia hypericifolia (Kuroko, 1982)
 Ectoedemia occultiella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia olivina Puplesis, 1984
 Ectoedemia pilosae Puplesis, 1984
 Ectoedemia scoblei Puplesis, 1984
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia cerviparadisicola Sato, 2012
 Etainia capesella (Puplesis, 1985)
 Etainia peterseni Puplesis, 1985
 Etainia tigrinella (Puplesis, 1985)

Опостегіди (Opostegidae) 

 Opostegoides albellus Sinev, 1990
 Opostegoides minodensis (Kuroko, 1982)
 Opostegoides omelkoi Kozlov, 1985
 Eosopostega issikii Davis, 1989
 Pseudopostega auritella (Hübner, [1813])
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Plutellidae 
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Leuroperna sera (Meyrick, 1889)
 Rhigognostis japonica (Moriuti, 1977)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1840)
 Eidophasia albifasciata Issiki, 1930

Prodoxidae 
 Lampronia altaica Zagulajev, 1992
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, [1817])
 Greya marginimaculata (Issiki, 1957)
 Greya variabilis Davis & Pellmyr, 1992

Мішечниці (Psychidae) 
 Diplodoma herminata (Geoffroy, 1785)
 Trigonodoma japonica Sugimoto & Saigusa, 2004
 Paranarychia albomaculatella Saigusa, 1961
 Anatolopsyche stylifera Sugimoto & Saigusa, 2003
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Dahlica parthenogenesis (Saigusa, 1961)
 Taleporia amariensis Saigusa, 1961
 Taleporia nigropterella Saigusa, 1961
 Taleporia shosenkyoensis Saigusa, 1961
 Taleporia trichopterella Saigusa, 1961
 Kozhantshikovia aestivalis Saigusa, 1961
 Kozhantshikovia vernalis Saigusa, 1961
 Eumasia muscella Saigusa & Sugimoto, 2005
 Eumasia viridilichenella Saigusa & Sugimoto, 2005
 Bacotia sakabei Seino, 1981
 Psyche niphonica (Hori, 1926)
 Manatha taiwana (Sonan, 1935)
 Eumeta kiushiuana (Yazaki, 1926)
 Eumeta minuscula Butler, 1881
 Eumeta variegata (Snellen, 1879)
 Canephora pungelerii (Heylaerts, 1900)
 Canephora unicolor (Hufnagel, 1766)
 Nipponopsyche fuscescens Yazaki, 1926
 Chalioides kondonis Kondo, 1922
 Acanthopsyche nigraplaga (Wileman, 1911)
 Mahasena aurea (Butler, 1881)
 Striglocyrbasia meguae Sugimoto & Saigusa, 2001

Молі справжні (Tineidae) 
 Pelecystola strigosa (Moore, 1888)
 Cephitinea colonella (Erschoff, 1874)
 Gaphara conspersa (Matsumura, 1931)
 Psecadioides aspersus Butler, 1881
 Gerontha borea Moriuti, 1977
 Cephimallota chasanica (Zagulajev, 1965)
 Liopycnas percnombra Meyrick, 1937
 Micrerethista denticulata Davis, 1998
 Tineovertex melanochryseus (Meyrick, 1911)
 Eudarcia orbiculidomus (Sakai & Saigusa, 1999)
 Scardia amurensis Zagulajev, 1965
 Amorophaga japonica Robinson, 1986
 Morophaga bucephala (Snellen, 1884)
 Morophaga choragella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Morophaga fasciculata Robinson, 1986
 Morophaga formosana Robinson, 1986
 Morophaga iriomotensis Robinson, 1986
 Morophagoides moriutii Robinson, 1986
 Montescardia kurenzovi (Zagulajev, 1966)
 Dinica endochrysa (Meyrick, 1935)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Nemapogon gerasimovi Zagulajev, 1961
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Triaxomera puncticulata Miyamoto, Hirowatari & Yamamoto, 2002
 Crypsithyris cana Sakai & Saigusa, 2002
 Crypsithyris crococoma Meyrick, 1934
 Crypsithyris japonica Petersen & Gaedike, 1993
 Crypsithyris saigusai Gaedike, 2000
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea baryspilas (Meyrick, 1937)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea protograpta Meyrick, 1935
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trapezoides Meyrick, 1935
 Monopis flavidorsalis (Matsumura, 1931)
 Monopis pavlovskii (Zagulajev, 1955)
 Ceratosticha leptodeta Meyrick, 1935
 Dasyses barbata (Christoph, 1881)
 Dasyses rugosella (Stainton, 1859)
 Wegneria cerodelta (Meyrick, 1911)
 Opogona nipponica Stringer, 1930
 Opogona sacchari (Bojer, 1856)
 Opogona thiadelpha Meyrick, 1934
 Dryadaula epischista (Meyrick, 1936)
 Erechthias atririvis (Meyrick, 1931)
 Erechthias ioloxa (Meyrick, 1936)
 Erechthias itoi Moriuti & Kadohara, 1994
 Erechthias sphenoschista (Meyrick, 1931)
 Erechthias zebrina (Butler, 1881)
 Comodica contributa (Meyrick, 1932)
 Comodica saitoi Moriuti & Kadohara, 1994
 Pyloetis mimosae (Stainton, 1859)
 Psychoides phaedrospora (Meyrick, 1935)

Однобарвні молі-мінери (Tischeriidae) 
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria naraensis Sato, 1993
 Tischeria quercifolia Kuroko, 1982
 Emmetia angusticollella (Duponchel, 1843)
 Emmetia heinemanni (Wocke, 1871)
 Emmetia szoecsi japonica (Kuroko, 1982)
 Emmetia szoecsi szoecsi (Kasy, 1961)
 Coptotriche japoniella Puplesis and Diskus, 2003

Молі горностаєві (Yponomeutidae) 
 Saridoscelis kodamai Moriuti, 1961
 Saridoscelis sphenias Meyrick, 1894
 Saridoscelis synodias Meyrick, 1932
 Thecobathra anas (Stringer, 1930)
 Thecobathra eta (Moriuti, 1963)
 Niphonympha vera Moriuti, 1963
 Yponomeuta anatolicus Stringer, 1930
 Yponomeuta bipunctellus Matsumura, 1931
 Yponomeuta eurinellus Zagulajev, 1969
 Yponomeuta griseatus Moriuti, 1977
 Yponomeuta kanaiellus Matsumura, 1931
 Yponomeuta kostjuki Gershenson, 1985
 Yponomeuta mayumivorellus Matsumura, 1931
 Yponomeuta meguronis Matsumura, 1931
 Yponomeuta menkeni Gershenson & Ulenberg, 1998
 Yponomeuta montanatus Moriuti, 1977
 Yponomeuta orientalis Zagulajev, 1969
 Yponomeuta osakae Moriuti, 1977
 Yponomeuta polystictus Butler, 1879
 Yponomeuta polystigmellus Felder & Felder, 1862
 Yponomeuta refrigerata Meyrick, 1931
 Yponomeuta sedella (Treitschke, 1833)
 Yponomeuta sociatus Moriuti, 1972
 Yponomeuta spodocrossus Meyrick, 1935
 Yponomeuta tokyonellus Matsumura, 1931
 Yponomeuta yanagawanus Matsumura, 1931
 Eumonopyta unicornis Moriuti, 1977
 Euhyponomeuta secundus Moriuti, 1977
 Teinoptila guttella Moriuti, 1977
 Kessleria insulella Moriuti, 1977
 Kessleria pseudosericella Moriuti, 1977
 Euhyponomeutoides namikoae Moriuti, 1977
 Euhyponomeutoides trachydeltus (Meyrick, 1931)
 Zelleria hepariella Stainton, 1849
 Zelleria japonicella Moriuti, 1977
 Zelleria silvicolella Moriuti, 1977
 Xyrosaris lichneuta Meyrick, 1918
 Lycophantis bradleyi Moriuti, 1963
 Klausius major Moriuti, 1977
 Klausius minor Moriuti, 1977
 Lampresthia lucella Moriuti, 1977
 Metanomeuta fulvicrinis Meyrick, 1935
 Swammerdamia caesiella (Hübner, [1796])
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Swammerdamia sedella Moriuti, 1977
 Paraswammerdamia monticolella Moriuti, 1977
 Cedestis exiguata Moriuti, 1977
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Prays alpha Moriuti, 1977
 Prays beta Moriuti, 1977
 Prays delta Moriuti, 1977
 Prays epsilon Moriuti, 1977
 Prays gamma Moriuti, 1977
 Prays iota Moriuti, 1977
 Prays kappa Moriuti, 1977
 Prays lambda Moriuti, 1977
 Prays omicron Moriuti, 1977
 Argyresthia albicomella Moriuti, 1969
 Argyresthia alpha Friese & Moriuti, 1968
 Argyresthia angusta Moriuti, 1969
 Argyresthia anthocephala Meyrick, 1936
 Argyresthia assimilis Moriuti, 1977
 Argyresthia beta Friese & Moriuti, 1968
 Argyresthia brockeella (Hübner, [1813])
 Argyresthia chamaecypariae Moriuti, 1965
 Argyresthia communana Moriuti, 1969
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia festiva Moriuti, 1969
 Argyresthia flavicomans Moriuti, 1969
 Argyresthia fujiyamae Moriuti, 1969
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia magna Moriuti, 1969
 Argyresthia metallicolor Moriuti, 1969
 Argyresthia nemorivaga Moriuti, 1969
 Argyresthia perbella Moriuti, 1969
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839
 Argyresthia rara Moriuti, 1969
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia sabinae Moriuti, 1965
 Argyresthia subrimosa Meyrick, 1932
 Argyresthia tutuzicolella Moriuti, 1969
 Paraargyresthia japonica Moriuti, 1969

Серпокрилі молі (Ypsolophidae) 

 Bhadorcosma lonicerae Moriuti, 1977
 Ypsolopha acuminatus (Butler, 1878)
 Ypsolopha albistriatus (Issiki, 1930)
 Ypsolopha amoenellus (Christoph, 1882)
 Ypsolopha auratus Moriuti, 1977
 Ypsolopha blandellus (Christoph, 1882)
 Ypsolopha cristatus Moriuti, 1977
 Ypsolopha distinctatus Moriuti, 1977
 Ypsolopha flavus (Issiki, 1930)
 Ypsolopha fujimotoi Moriuti, 1964
 Ypsolopha japonicus Moriuti, 1964
 Ypsolopha leuconotellus (Snellen, 1884)
 Ypsolopha longus Moriuti, 1964
 Ypsolopha parallelus (Caradja, 1939)
 Ypsolopha parenthesellus (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha saitoi Moriuti, 1964
 Ypsolopha sasayamanus (Matsumura, 1931)
 Ypsolopha strigosus (Butler, 1879)
 Ypsolopha tsugae Moriuti, 1977
 Ypsolopha vittellus (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha yasudai Moriuti, 1964
 Rhabdocosma aglaophanes Meyrick, 1935

молі
Фауна Японії
Японії